Pracze – w średniowieczu jedna z profesji ludności służebnej

Geografia 
 Pracze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Pracze – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Pracze Odrzańskie – osiedle w północno-zachodniej części Wrocławia
 Wrocław Pracze – stacja kolejowa we Wrocławiu, na osiedlu Pracze Odrzańskie
 Pracze Widawskie – osiedle na północnej części Wrocławia

Zobacz też 
 Pracz, Praczka, Praczki